

Anni
38 – anno del I secolo d.C.
38 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
38 – numero naturale